Domenico Bartolini – politico italiano
 Domenico Bartolini – cardinale e storico italiano
 Domenico Bartolini – pittore italiano